«Из пещер и дебрей Индостана» () — литературное произведение Елены Петровны Блаватской, которое она с 1879 по 1886 год публиковала в России под псевдонимом Радда-Бай. Представляет собой серию путевых очерков об Индии второй половины XIX века. Очерки печатались сначала в газете «Московские ведомости», затем в журнале «Русский вестник». Первая (и большая) часть очерков вышла в 1883 году отдельным изданием с подзаголовком «Письма на родину» в качестве приложения к «Русскому вестнику».

Отзыв литератора 
Литературный критик З. А. Венгерова отметила, что книга Е. П. Блаватской носит «несколько мистический колорит» вследствие многочисленных рассказов и рассуждений автора о тайной мудрости индусов, что не умаляет однако её литературного значения. Близкое знакомство писательницы с индийскими достопримечательностями позволяет ей очень увлекательно говорить о самых разнообразных сторонах жизни современной и древней Индии. Просто, но «в высшей степени художественно» описывает она великолепные постройки, покрывающие Индию с незапамятных времён, на которые прошедшие тысячелетия не оказали никакого воздействия. 
Особенно же её занимает таинственная секта радж-йогов, святых мудрецов, которые особым напряжением своих духовных сил, чем-то вроде многолетней душевной гимнастики, доходят до умения совершать несомненные чудеса: так, лично знакомый Блаватской радж-йог Гулаб-Синг отвечал на вопросы, которые Блаватская задавала ему лишь мысленно, исчезал и появлялся совершенно неожиданно для всех, открывал им в горах таинственные входы, через которые они попадали в дивные подземные храмы и т. д.

Мнение индолога  
А. Н. Сенкевич писал, что путевые очерки Е. П. Блаватской, в которых она «демонстрирует завидную эрудицию и живость ума», имели «ошеломительный успех» в России. Он отметил, что в определённом смысле её книга — это «страноведческая энциклопедия», до настоящего времени не утратившая своего научного значения.
Стремление раскрыть Индию «изнутри», через людей, с которыми судьба свела Блаватскую, придаёт книге по сравнению с обычными путевыми очерками особенный, совершенно новый характер психологического документа, отражающего многие грани индийского духовного мира, специфику жизни традиционного индийского общества. Наконец, в книге «Из пещер и дебрей Индостана» дается объективная оценка английского колониального господства, тем более важная, что в ней содержится осуждение проживающих в Индии англичан, несмотря на правдивые, леденящие кровь описания жестокостей по отношению к ним со стороны участников Сипайского восстания 1857—1859 годов.

Мнение философа 
Ю. А. Шабанова отметила, что в этой книге Е. П. Блаватская описывает свои «красочные впечатления от природы, животного мира, уклада жизни народа и правителей, древних обычаев, обрядов и верований, древних святилищ, храмов и крепостей, пещерных сооружений, затерянных в джунглях городов, браминов, йогов, учёных и философов новой Индии, героических преданий и трагических событий восстания сипаев». По мнению Шабановой, талантливое изложение Блаватской, создающее эффект присутствия, представляет читателю «яркий и целостный образ великой страны и великого народа». Следующий фрагмент книги посвящён «живым ощущениям музыкального звучания» природы Индии:
«Вдруг, среди общего молчания, мы услышали те же самые странные музыкальные звуки, какие подслушали, подъезжая к острову на пароме. Словно со всех сторон вокруг нас и даже над головами настраивались незримые духовые инструменты, звякали струны, пробовались флейты. Минуты через две, с новым порывом пробивающегося сквозь бамбук ветра, раздались по всему острову звуки как бы сотен Эоловых арф... И вот разом началась дикая, странная, неумолкающая симфония!..»
Внимание Шабановой привлекли страницы, посвящённые религии и философии индусов: «Впервые на русском языке основы индуизма и индийской философии были изложены популярно и доступно, но в то же время глубоко и серьёзно». По её мнению, эти части книги можно даже сегодня «рекомендовать для первого чтения тем, кто желает познакомиться с миросозерцанием Индии».

Переводы и переиздания 

После смерти автора книга была переведена (не вся) на английский и опубликована в Лондоне в 1892 году. Впоследствии неоднократно переиздавалась, в основном на русском и английском языках.

Издания 
на русском языке
 
 
 
 
 

на других языках

Интересные факты 
 С. Ю. Витте писал: «Я помню, что когда я познакомился в Москве с Катковым, он заговорил со мной о моей двоюродной сестре Блаватской, которую он лично не знал, но перед талантом которой преклонялся, почитая её совершенно выдающимся человеком. В то время в его журнале „Русский вестник“ печатались известные рассказы „В дебрях Индостана“<...>, которые он считал безусловно выдающимися и необыкновенными».
 При работе над новым переводом «Тайной доктрины» для решения проблемы транскрибирования и транслитерации некоторых терминов В. В. Базюкин применил способ, использованный писательницей в её книге «Из пещер и дебрей Индостана».
 Переводчики одного из русских изданий книги Е. П. Блаватской «Ключ к теософии» (ISBN 9785699369089) «для сохранения точности передачи идей» использовали «там, где было возможно» вместо перевода с английского некоторые дословные фрагменты книги «Из пещер и дебрей Индостана», о чём и уведомили читателя в соответствующем примечании.

См. также 
 Индуизм и теософия
 Художественная литература и теософия
 «Оккультный мир»
 «Эпизоды из жизни мадам Блаватской»

Комментарии

Примечания

Источники

Ссылки 
 «Из пещер и дебрей Индостана», изд. 2004.

Книги по алфавиту
Книги 1879 года
Книги 1886 года
Книги об Индии
Путевые очерки
Сочинения Елены Блаватской